<noinclude>
«Татарский Патриотический Фронт Алтын Урда» (Золотая Орда) (Региональное Общественное Движение Республики Татарстан «Татарский Патриотический Фронт „Алтын Урда“ (Золотая Орда)») — татарская националистическая организация, зарегистрированная в Татарстане в сентябре 2012 года, хотя начало её деятельности приходится на несколько лет раньше.

Появление организации пришлось на период повышения активности татарского националистического движения.

Идеология движения 

Организация выступает за объединение всех этнических групп татарского народа под общей идеологией их ордынского происхождения («Ордынство»), основной её целью является сохранение и развитие татарской нации.

В отличие от многих других татарских национальных организаций, Татарский Патриотический Фронт не является сепаратистской организацией, хоть и не отрицает идею татарского суверенитета, а борется за сохранение татарского народа в общем.
«Алтын Урда» является оппозиционной по отношению к действующему российскому правительству, так как участники организации считают, что правительство РФ не выполняет свои обязательства по сохранению коренных народов.

Целями движения ТПФ «Алтын Урда», в соответствии с Программой движения, являются:

— Защита и отстаивание прав и свобод татарского народа везде, где это возможно;

— Сохранение и укрепление единства татарского народа. Противодействие дроблению и ассимиляции татарского народа. Общее собрание ТПФ «Алтын Урда» руководствуется тезисом «татарский народ един и неделим»;

— Укрепление и развитие демократических ценностей Российской Федерации, как основы для свободы и процветания татарского народа.

Одним из основных средств борьбы за достижения поставленных целей "ТПФ «Алтын Урда» видит в повышении самосознания татарского народа, именно для этого руководство движения проводит лекции и семинары по истории своего народа для всех желающих.

Структура 

В структуру Татарского Патриотического Фронта «Алтын Урда» входят следующие органы:

— Общее Собрание.

— Учредительный Совет.

— Председатель движения.

Высшим органом движения согласно Уставу движения, является Общее собрание, собираемое раз в год, которое регулирует основные направления деятельности движения, в том числе и разработку ежегодной программы.

Председателем движения со дня его образования является Данис Сафаргали, ветеран татарского национального движения, активист СТМ
Азатлык в 90-х годах.

Деятельность организации 

Татарский Патриотический Фронт «Алтын Урда» совместно с Российским Исламским Университетом проводит курсы татарского языка, истории и исламского воспитания «Без Татарлар».

Движение регулярно участвует в митингах и акциях по защите прав татарского народа, например, в митинге за сохранение образования на татарском языке. Одним из направлений деятельности организации является способствование переезду татар в Республику Татарстан, к марту 2013 года переехало пять семей.

В конце октября 2012 года от имени движения было подано заявление в прокуратуру о проверке деятельности политолога Раиса Сулейманова, который неоднократно уличал движение в сепаратизме и политическом золотоордынстве ("идеология татарского национализма, в основе которого лежит культ Золотой Орды, идеализация её прошлого, противопоставления её истории эпохе Российской империи, натянутое и неубедительное утверждение о процветании русского народа и русского православия под ханским гнетом, отрицании исторически реального монгольского ига с перспективой возрождения независимого татарского государства в границах Золотой Орды в случае развала России"). Однако заявление не достигло своей цели, прокуратура проигнорировала заявления ТПФ "Алтын урда". Раис Сулейманов назвал эти действия со стороны движения стремлением к саморекламе Даниса Сафаргали: "Мотивы Сафаргали заключаются в следующем:  недавно он зарегистрировал свою общественную организацию, и сейчас ему необходимо попиариться". В сентябре 2013 года Прокуратура Республики Татарстан вынесла предостережение Раису Сулейманову, вскоре после которого он был снят с должности  руководителя Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований.

В августе 2017 года Данис Сафаргали был приговорён к трём годам колонии общего режима. Его признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса России, в том числе «возбуждение ненависти по признаку национальности».

Примечания

Ссылки 
Блог движения

Группа на сайте Facebook

Аккаунт Даниса Сафаргали на Facebook

Национализм в России
Татарские общественные организации
Общественные организации Республики Татарстан
Татарское национальное движение